The Ultimate Collection – kompilacja przebojów amerykańskiej piosenkarki Barbry Streisand, wydana w 2010 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy kompilacyjne Barbry Streisand
Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Columbia Records
Albumy Legacy Recordings